Ива́н Кня́зев:
 
 Князев, Иван Евгеньевич (род. 1992) — российский футболист.
 Князев, Иван Иванович (1754—1829) — российский государственный деятель.
 Князев, Иван Николаевич (1924—1999) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.